The Man Next Door (1913), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Mack Sennett
The Man Next Door (1923), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
The Man Next Door (1996), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Lamont Johnson
The Man Next Door (1997), een Amerikaanse horrorfilm onder regie van Rod C. Spence